Список сенаторов США Конгресса США 104-го созыва, работавшего с 3 января 1995 года по 3 января 1997 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 1997—1999 годах
 Список сенаторов США в 1993—1995 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов